Die  Eishockey-Oberliga  war in der  Saison 2015/16  die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey. Sie wurde erstmals seit 2010 wieder in zwei regionalen Gruppen Nord und Süd vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) organisiert.

Die Punktspielrunde der Oberligen Nord und Süd begann gemeinsam am 25. September 2015 und endete für die Nord-Gruppe am 6. März 2016 und für die Süd-Gruppe am 28. Februar 2016. Am Saisonende spielten die beiden Ligen gemeinsam einen Aufsteiger in die DEL2 aus.

Oberliga Nord

Teilnehmer 
Für die Oberliga Nord konnten sich die für die bisherigen Gruppen Nord, Ost und West qualifizierten Clubs bewerben. Zusätzlich wurde der niederländische Rekordmeister Tilburg Trappers in die Liga aufgenommen. Die Tilburg Trappers konnten nicht aufsteigen.

In Klammern die bisherige Liga.

Modus 
Gespielt wurde eine Einfachrunde mit acht zusätzlichen Spiele gegen geografisch naheliegende Teams. Die Hauptrunde bestand damit aus 42 Spieltagen. Nach Abschluss der Hauptrunde qualifizierten sich die acht bestplatzierten Teams für die Playoff-Runde. Die erste Runde wurde gruppenintern im Modus Best-of-five gespielt, danach folgte eine Verzahnung mit dem Süden.

Ursprünglich sollten die letzten fünf Mannschaften der Hauptrunde eine Relegationsrunde mit dem Meister der 1. Liga West, Regionalliga Nord und Regionalliga Ost aufgeteilt in zwei Gruppen ausspielen, wobei sich die Sieger der beiden Gruppen sportlich für die Oberliga 2017/18 qualifizieren sollten. Im Februar 2016 wurde der Modus – auch aufgrund mangelnden Interesses der Mannschaften aus den Regionalligen bzw. der 1. Liga West – geändert:
 Die Mannschaft auf Platz 14 der Hauptrunde qualifizierte sich sportlich direkt für die Oberliga Nord 2017/18.
 Die letzten vier Mannschaften der Hauptrunde spielten eine Relegationsrunde. Der Erstplatzierte dieser Runde qualifizierte sich direkt für die nächste Saison, die weiteren kamen als Nachrücker in Frage, falls es z. B. keinen Absteiger aus der DEL2 oder einen Aufsteiger in die DEL2 gegeben haben sollte.
In der Saison 2016/17 sollte die Gruppe Nord auf 16 Teams verkleinert werden.

Hauptrunde 

Quelle: Pointstreak,
Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz
Erläuterungen:  , ,

Ausscheidungs-Playoffs 
In den Ausscheidungs-Playoffs der Oberliga-Nord wurden die vier Teilnehmer der Aufstiegsplayoffs in „Best-of-Five“-Serien ermittelt. Die Spiele fanden am 11., 13., 15., 18. und 20. März statt.

Abstiegsrunde 

Da die Oberliga in der nächsten Saison auf 16 Mannschaften reduziert werden sollte, gab es zwei Absteiger aus der Oberliga. Die letzten vier Mannschaften der Hauptrunde spielten in der Abstiegsrunde. Zunächst war nur der Sieger der Abstiegsrunde sportlich qualifiziert, da ein weiterer Startplatz für einen möglichen DEL2-Absteiger freigehalten wurde. Die weiteren Teilnehmer kamen jedoch als Nachrücker in Frage, falls die angedachte Teilnehmerzahl nicht erreicht würde.

Die Crocodiles Hamburg waren damit sportlich für die Oberliga Nord 2016/17 qualifiziert. Da es keinen Absteiger aus der DEL2 in die Oberliga Nord gab, durfte auch der ECC Preussen Berlin als erster Nachrücker in der Oberliga verbleiben.

Oberliga Süd

Teilnehmer 
An der Liga nehmen 11 Mannschaften teil. Der EHC Freiburg stieg in die DEL2 auf. Aus der DEL2 kam der EV Landshut hinzu, der keine DEL2-Lizenz mehr erhielt, aber unter Auflagen die Oberliga-Lizenz. Der TSV 1862 Erding verzichtete auf die Teilnahme an der Oberliga. Der sportlich abgestiegene EV Füssen hätte für den TSV Erding nachrücken können, jedoch konnte der Verein bis Ende Juli 2015 die Voraussetzung für die Lizenz wegen finanzieller Probleme nicht erfüllen und stellte schließlich Insolvenzantrag.
Der Meister der Bayernliga EV Lindau verzichtete auf den Aufstieg, während der Meister der Regionalliga Süd-West, der EHC Eisbären Heilbronn, nicht die Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllte.
Ebenso neu in der Liga war der EHV Schönheide, der aus der bisherigen Oberliga Ost in die Gruppe Süd umgruppiert wurde.
Folgende Mannschaften haben sich für die Oberliga Süd qualifiziert:

Modus 
Gespielt wurde eine Doppelrunde. Die ersten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für die Play-Offs, die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 10 spielten in Pre-Playoffs zwei weitere Playoff-Teilnehmer aus. Die erste Runde der Playoffs fand gruppenintern statt, danach erfolgte die Verzahnung mit dem Norden. Für den Elften der Hauptrunde war die Saison beendet. Die Meister der Bayernliga und der Regionalliga Süd/West spielen einen Aufsteiger in die Oberliga Süd auf.

Hauptrunde 
Abschlusstabelle

Quelle: Pointstreak,
Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger
Erläuterungen:  , ,

Pre-Playoffs 
In den Pre-Playoffs wurden aus den Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in „Best-of-Three“-Serien zwei Teilnehmer an den Playoffs ermittelt. Die Spiele fanden am 4., 6. und 8. März statt.

Ausscheidungs-Playoffs 
In den Ausscheidungs-Playoffs der Oberliga-Süd wurden die vier Teilnehmer der Aufstiegsplayoffs in „Best-of-Five“-Serien ermittelt. Die Spiele fanden am 11., 13., 15., 18. und 20. März statt.

Play-offs 
In den Play-offs spielten die vier Sieger der Oberliga-Nord-Ausscheidungsplayoffs zusammen mit den vier Siegern der Oberliga-Süd-Ausscheidungsplayoffs um die Oberliga-Meisterschaft und den sportlichen Aufstieg in die DEL2. Insgesamt wurden drei Runden im Modus „Best-of-Five“ gespielt. Das jeweils erste Heimspiel fand beim erst genannten Club statt. Anschließend wechselte das Heimrecht von Spiel zu Spiel.

Der Sieger dieser Playoffs, die Tilburg Trappers, war Oberligameister der Saison 2015/16. Der bestplatzierte deutsche Club, der EHC Bayreuth, war für die DEL2 zur Saison 2016/2017 sportlich qualifiziert.

Playoff-Baum

Viertelfinale 
Die Spiele fanden am 22., 24., 26., 28. und 30. März statt.

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 1., 3., 5., 8. und 10. April statt.

Finale 
Die Spiele fanden am 15., 17. und 19. April statt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Oberliga 2015
2015